Il singolare del torneo di tennis Torneo Godó 1990, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Andrés Gómez che ha battuto in finale Guillermo Pérez Roldán 6-0, 7-6, 3-6, 0-6, 6-2.

Teste di serie 

 Jay Berger (quarti di finale)
 Martín Jaite (quarti di finale)
 Guillermo Pérez Roldán (semifinali)
 Andrés Gómez (Campione)
 Alberto Mancini (terzo turno)
 Horst Skoff (terzo turno)
 Andrej Česnokov (semifinali)
 Thomas Muster (secondo turno)

 Petr Korda (primo turno)
 Guillermo Pérez Roldán (finale)
 Sergi Bruguera (quarti di finale)
 Paolo Canè (secondo turno)
 Ronald Agénor (primo turno)
 Jean-Philippe Fleurian (secondo turno)
 Jordi Arrese (terzo turno)
 Javier Sánchez (terzo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Torneo Godó 1990